Котбуський трамвай — діюча трамвайна мережа у німецькому місті Котбус.

Історія 
Першим громадським транспортом у Котбусі була омнібусна лінія відкрита 1893 року. Вона сполучала Зандов та головний залізничний вокзал міста.

Перший тендер на будівництво електростанції місто оголосило ще 1898 року, проте узгодити проект, який би влаштовував і виконавця робіт і міську раду, вдалося лише 1901-го.

28 липня 1902 року розпочались роботи з прокладання колії на вул. Берлінській, а 22 вересня - будівництво депо. 22 червня 1903 року на вже завершених ділянках колії розпочались перші пробні поїздки. 

У суботу 18 липня 1903 року об 11:00 відбулося фактичне відкриття червоної лінії (сучасний трамвай №2). Проїзд коштував десять пфенігів. 

До кінця 1903 року мережа була розширена до 8,5 кілометрів: відкрито синю (сучасний трамвай №3) та жовту (сучасний трамвай №1) лінії та продовжено червону.

У 1918 році трамваєм скористалося 4,65 млн. пасажирів. 1 січня 1918 року були задіяні кондуктори, які стягували проїзний збір у розмірі 15 пфенігів. В результаті загальної економічної кризи та девальвації валюти вартість проїзду зросла до 20 пфенігів 1 липня 1919 року.

Під час Другої світової війни яскраві кольори ліній на вагонах довелося затемнити. А оскільки темні кольори було складно розпізнати на відстані, були введені металеві знаки із номером лінії над фарами.

Після падіння Берлінського муру 9 листопада 1989-го міська транспортна компанія зіткнулася зі значними проблемами. Завдяки доступності вживаних автомобілів, виготовлених у Німеччині, скоротилася кількість пасажирів. Тарифи ніколи не переглядались через «політику стабільних цін» за часів НДР: доходи 1991 року покрили лише 41% витрат. Результатом стало зростання цін з 15 пфенігів до 50 пфенігів, тобто, утричі.

У лютому 2009 року було опубліковано висновок експерта на користь скасування трамвая в Котбусі. За останні роки Котбус втратив близько чверті населення, тому спостерігається зменшення кількості пасажирів. Це призвело до бурхливих дискусій у громаді, в яких більшість населення Котбуса висловила підтримку трамваю. По-перше, інвестиції в розширення автобусного парку та модернізацію доріг для регулярного автобусного сполучення нівелюють фактичну економію після відмови від трамваю. По-друге, збільшення автобусного руху в Котбусі може призвести до високих штрафів через забруднення міста. 31 березня 2009 року було оголошено, що місцева влада відмовиться від планів зі скасування роботи трамваю.

Тарифи 
Разовий квиток у трамваї коштує 1.8 євро; діють проїздні, вартість яких залежить від тарифної зони та терміну дії.

Маршрути 
Станом на 2020 рік у місті налічується 4 регулярні трамвайні маршрути:

Примітки 

Котбуський трамвай
засновані 1903